Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса — памятник на Привокзальной площади города Екатеринбурга, открытый 22 февраля 1962 года. Монумент посвящён героизму воинов Уральского добровольческого танкового корпуса. Со временем место «под варежкой» стало культовым для встречающих и отъезжающих, именно здесь они договариваются о встрече.

Авторы 
Авторы памятника — бронзовых фигур танкиста и рабочего на высоком гранитном постаменте: скульпторы В. М. Друзин и П. А. Сажин (по свидетельству очевидцев, фигуру танкиста Сажин лепил с себя), архитектор Г. И. Белянкин, барельефы выполнены по эскизам художника В. З. Беляева.

Описание 
Двухфигурная композиция из скульптуры старого рабочего и молодого танкиста, символизирующая единство фронта и тыла. На постаменте надпись: ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг. ВОИНАМ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА ОТ ТРУДЯЩИХСЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ У подножия памятника установлена ещё одна плита с надписью: «Здесь хранится земля, обагрённая кровью уральских танкистов — добровольцев в ожесточённых боях под городами Орлом, Львовом, Прагой и Берлином в 1943—1945 годах». Высота памятника составляет 13 метров.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 По следам добровольцев

Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса но это не точно